Hippomarathrum scabrum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Edward Fenzl, och fick sitt nu gällande namn av Pierre Edmond Boissier. Hippomarathrum scabrum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
scabrum